Pojem Zelená liška má více významů:
 Zelená liška (usedlost), bývalý hostinec v Praze – Michli 
 Zelená liška (sídliště), sídliště sociálních bytů ze 30. let 20. století na pražské Pankráci.